Mária-barlang néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Mária-barlang, dorogi kegyhely.
 Mária-barlang, dömösi barlang.